Дэнсон () — фамилия. Известные носители:

 Дэнсон, Алекс (род. 1985) — британская хоккеистка на траве.
 Дэнсон, Джейн (род. 1978) — английская актриса.
 Дэнсон, Тед (род. 1947) — американский актёр.